Kagelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Kagelmann (* 1965), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Uwe Kagelmann (* 1950), deutscher Eiskunstläufer